Columba může být:

 Souhvězdí Holubice
 Columba (zpravodaj) – zpravodaj západočeské pobočky České společnosti ornitologické
 Columba – latinský název pro známý ptačí rod holub

Externí odkazy